San Francisco é uma cidade venezuelana, capital do município de San Francisco (Zulia).

Cidades da Venezuela